Santa Margherita kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Santa Margherita Ligure, Ligurien, Provincia di Genova, 
 Santa Margherita (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia), Provincia di Udine, 
 Santa Margherita (ort i Italien, Veneto, Provincia di Padova), 
 Santa Margherita (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Parma, 
 Santa Margherita (ort i Italien, Sicilien), Messina, 
 Santa Margherita (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 
 Santa Margherita (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Monza e Brianza, 
 Santa Margherita (ort i Italien, Abruzzo), Provincia di Teramo, 
 Santa Margherita (ort i Italien, Veneto, Provincia di Treviso), 
 Santa Margherita (ort i Italien, Piemonte), Provincia di Asti, 

Robotskapade Italienförgreningar